В одиночному розряді тенісного турніру Lion's Cup 1978, який проходив в рамках циклу незалежних жіночих тенісних турнірів 1978 року, Кріс Еверт здобула титул, у фіналі перемігши Мартіну Навратілову 7-5, 6-2.

Основна сітка

Посилання 

Lion's Cup